Halfbrick Studios Pty Ltd — австралийский разработчик видеоигр, располагающийся в Брисбене. Компания в основном работала над лицензионными играми до 2008 года. Она выпустила Fruit Ninja (2010) и Jetpack Joyride (2011).

Помимо своей штаб-квартиры в Брисбене, Halfbrick открыла пять офисов в Сиднее, Аделаиде, Испании, Болгарии и Лос-Анджелесе. В марте 2012 года Halfbrick Studios приобрела Onan Games за нераскрытую цену, чтобы использовать их программное обеспечение Mandreel, которое позволяет играм поддерживать IOS, Android, Adobe Flash и HTML5.

К 2015 году Fruit Ninja была скачана более 1 миллиарда раз В 2017 году Halfbrick Studios была включена в Зал Славы Бизнес-лидеров Квинсленда.

Игры

Примечания

Ссылки 
 
Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр по алфавиту
Производители компьютерных игр Австралии
Компании, основанные в 2001 году
Компании Брисбена
Компании Австралии